Englisches Haus heißen folgende Gebäude:

 Englisches Haus (Berlin)
 Englisches Haus (Danzig)
 Englisches Haus (Muskauer Park)